Епархия Портленда ( Dioecesis Portlandensis) — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Портленд, штат Мэн, США. Епархия Портленда входит в митрополию Бостона. Кафедральным собором епархии Портленд является собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в городе Портленд.

История 

29 июля 1853 года Святой Престол учредил епархию Портленда, выделив её из епархии Бостона.

15 апреля 1884 года епархия Портленда уступила часть своей территории новой епархии Манчестера.

Ординарии епархии 

 епископ David William Bacon (23.01.1855 — 5.11.1874);
 епископ James Augustine Healy (12.02.1875 — 5.08.1900);
 епископ Уильям Генри О’Коннелл (22.04.1901 — 21.02.1906);
 епископ Louis Sebastian Walsh (3.08.1906 — 12.05.1924);
 епископ John Gregory Murray (29.05.1925 — 29.10.1931);
 епископ Joseph Edward McCarthy (13.05.1932 — 8.09.1955);
 епископ Daniel Joseph Feeney (9.09.1955 — 15.09.1969);
 епископ Питер Лео Джерети (15.09.1969 — 2.04.1974);
 епископ Edward Cornelius O’Leary (16.10.1974 — 27.09.1988);
 епископ Joseph John Gerry O.S.B. (27.12.1988 — 10.02.2004);
 епископ Richard Joseph Malone (10.02.2004 — 29.05.2012) — назначен епископом Буффало;
 епископ Robert Deeley (14.02.2014 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 

  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Мэне
Культура Портленда (Мэн)